Nestoris bezeichnet
 einen Gefäßtyp, siehe Nestoris (Vasentyp)
 den in der Ilias beschriebenen Becher Nestors, siehe Nestorbecher